Кинк:

 Кинк — простейший топологический солитон.
 Кинк, Маркус (1985) — немецкий хоккеист.
 Кинк, Тармо (1985) — эстонский футболист.